Pride (englisch für „Stolz“) steht für:

 Gay Pride, deutsch „Homosexueller Stolz“, als Kurzform
 Kia Pride, Automodell
 Pride FC, japanischer Wettkampfveranstalter für Mixed Martial Arts
 The Pride, schweizerische Band (1984–1999)

Werktitel:
 Pride (In the Name of Love), Lied der irischen Band U2 (1984)
 Pride (Zeitschrift), österreichisches Lesben- und Schwulenmagazin (ab 1991)
 Prrrride, Kurzfilm von Sirah Foighel Brutmann und Eitan Efrat (2008)
 Pride (Film), britische Komödie von Matthew Warchus (2014)
 Pride (Dokumentarserie), US-amerikanische LGBT-Doku (2021)

Geografie:
 Cape Pride, Kap Südgeorgiens im Südatlantik
 Pride (Kentucky), Ort in den USA
 Pride (Louisiana), Ort in den USA
 Pride (Maine), Ort in den USA
 Pride (Ohio), Ort in den USA

Pride ist der Familienname folgender Personen:
 Charley Pride (1934–2020), US-amerikanischer Country-Sänger
 David P. B. Pride (~1855–?), US-amerikanischer Territorialgouverneur von Idaho
 Dickie Pride (eigentlich Richard Charles Knellar; 1941–1969), britischer Pop-Musiker
 Lou Pride (1944–2012), US-amerikanischer Blues- und Soul-Sänger
 Mike Pride (* 1979), US-amerikanischer Musiker
 Thomas Pride (?–1658), englischer Parlamentarier und Armeeoberst, Anführer der Pride’s Purge

Siehe auch:

 Pryde (Begriffsklärung)
 Bride (Begriffsklärung)